12-й чемпионат России по мини-футболу проводился в 2003—2004 годах. Чемпионом во второй раз подряд стало московское Динамо.

Участники 
 ВИЗ-Синара (Екатеринбург)
 Дина (Москва)
 Динамо (Москва)
 Итера (Новый Уренгой)
 Норильский никель (Норильск)
 Приволжанин (Казань)
 Спартак (Москва)
 Спартак-Щёлково (Щёлково)
 ТТГ-Ява (Югорск)
 Тюмень (Тюмень)
 УПИ-ДДТ (Екатеринбург)
 ЦСКА (Москва)

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки по версии АМФР

Ссылки 
 FutsalPlanet

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 2003 году
Чемпионаты России в 2004 году
2003 год в мини-футболе
Футбол в России в 2004 году